Dilara Lokmanhekimová (), (* 18. dubna 1994 v Konaku, Turecko) je turecká zápasnice — judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v 10 letech v rodném Konaku. Připravuje se v Burse pod vedením Halduna Efemgila. V roce 2016 se kvalfikovala na olympijské hry v Riu a nominaci na olympijské hry potvrdila nad krajankou Ebru Şahinovou. Její snažení však skončilo hned v prvním kole, když se nechala hodit na ipon od Mexičanky Edny Carrillové.

Vítězství 
 2015 - 1x světový pohár (Záhřeb)

Výsledky

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Dilary Lokmanhekimové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Dilary Lokmanhekimové na judobase.org

Turečtí judisté
Narození v roce 1994
Narození 18. dubna
Žijící lidé
Ženy